Onorati ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Onorati (* 1947), italienischer Pornofilmregisseur
 Peter Onorati (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler